Oligoporus är ett släkte av svampar. Oligoporus ingår i familjen Polyporaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Basidiesvampar
Oligoporus